surowica – składnik krwi
 surowica – popularna, choć nieprawidłowa, nazwa antytoksyny
 Surowica – nieistniejąca już wieś w województwie podkarpackim